Altgraben ist ein Gewässername:

 Altgraben (Eckbach) – siehe unten → Oberer Altgraben
 Altgraben (Finzbach), linker Zufluss des Finzbachs (zur Isar) an der Finzalm, Gemeinde Krün, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Altgraben (Ludwig-Donau-Main-Kanal), südsüdwestlicher Zufluss des Ludwig-Donau-Main-Kanals in Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Altgraben (Michelsbach), linker Zufluss des Michelsbachs nach Hördt, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Altgraben (Mühlbach) – zwei Teilungsarme des Mühlbachs (zur Alten Dreisam, zur Dreisam) beidseits der Stollenmühle von Wolfenweiler, Gemeinde Schallstadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg:
 Altgraben, rechter Hauptarm
 Altgraben Stollenmühle, linker Nebenarm
 Altgraben (Paar), linker Zufluss der Paar vor Dasing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Altgraben (Zillhamer Achen), mit Oberlaufname Halfinger Bach und Mittellaufname Hinterbach, rechter Zufluss der Zillhamer Achen (zur Murn) vor dem Zillhamer See nach Halfing, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Oberer Altgraben, rechter Graben zum Eckbach nach Dirmstein, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Altbach
 Alter Graben
 Altergraben
 Altwassergraben